Шелковщина — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Шелковщина — деревня в Чашникском районе Витебской области.
 Шелковщина — деревня в Мядельском районе Минской области.